Puchar Europy Zdobywców Pucharów siatkarzy 1988/1989 – 17. sezon Puchar Europy Zdobywców Pucharów rozgrywanego od 1972 roku, organizowanego przez Europejską Konfederację Piłki Siatkowej (CEV) w ramach europejskich pucharów dla męskich klubowych zespołów siatkarskich "starego kontynentu".

Drużyny uczestniczące

Runda wstępna 

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|}

1/8 finału 

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Ćwierćfinały 

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Turniej finałowy 
 Varkaus

Mecze o rozstawienie 

|}

Półfinał 

|}

Mecz o 3. miejsce 

|}

Finał 

|}

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

Puchar Europy Zdobywców Pucharów siatkarzy
1988 w piłce siatkowej
1989 w piłce siatkowej